Krosinko ist der Name von zwei Dörfern in Polen:
 Krosinko (Mosina) in der Woiwodschaft Großpolen
 Krosinko (Tychowo) (Klein Krössin) in der Woiwodschaft Westpommern